Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1909 года проходил с 27 по 28 февраля на Frogner Stadion в Кристиании (Норвегия). Участие приняли 14 спортсменов.

Чемпионом во второй раз стал норвежец Оскар Матисен. Второе место занял норвежец Олуф Стеен, на третьем месте швед Отто Андерссон.

Правила 
На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
 1 очко за первое место;
 2 очка за второе место;
 3 очка за третье место;
 и так далее.

Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты 

 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1909 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Февраль 1909 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)